Michael Roth (1936–2019) német mérnök, kibernetikus
 Michael Roth (1962–) német kézilabdázó 
 Michael Roth (1970–) német politikus (SPD)
 Michael Roth (1971–) német zenész